ASJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Amami O Shima (Giappone)